Crossover je anglický termín označující křížení nebo překřížení. Může též znamenat:

 Crossover (automobil) – automobil, jehož karoserie kombinuje prvky typické pro různé třídy (např. MPV a SUV)
 Crossover (fikce) – využití prvků jednoho příběhu (postavy, lokace, aj.) v jiném příběhu
 Crossover (hudba) – hudební žánr vzniklý mícháním žánrů ostatních
 CrossOver (software) – software umožňující chod aplikací pro Microsoft Windows pod jinými operačními systémy
 crossover (kabel) – překřížený kabel, způsob fyzické konstrukce propojení zařízení stejné úrovně: DTE-DTE nebo DCE-DCE
 Průnik (Star Trek) – epizoda seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine, v anglickém originále „Crossover“

Podobné výrazy 
 Crossing-over